Synthwave (lata 80.) – podgatunek muzyczny new wave/cold wave z lat 80.
 Synthwave (lata 2000.) – podgatunek muzyczny muzyki elektronicznej z lat 2000.